Ludwik Darowski – polityk
 Roman Darowski SJ – filozof
 Wincenty Darowski, polski działacz polityczny i gospodarczy